Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wimbledon Championships 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Paarungen an der Qualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Damendoppel (Qualifikation)
2005